E néven ismert személyek:
 I. Viktor Emánuel szárd–piemonti király (1759–1824), Savoya hercege, uralkodott 1802–1821-ig.
 II. Viktor Emánuel (1820–1878), Savoya hercege:
 1849–1861-ig szárd–piemonti király, majd
 1861–1878-ig olasz király (az 1861-ben egyesített Olasz Királyság első uralkodója). 
 III. Viktor Emánuel olasz király (1869–1947) uralkodott (1900–1946)-ig, Etiópia császára 1936–1943-ig, Albánia királya 1939–1943-ig.